Arc-en-Ciel is Frans voor regenboog. Verder kan het verwijzen naar:
 Funiculaire Arc-en-Ciel, een kabelspoorweg in het Franse departement Savoie
 Regenbooghuis Brussel, La Maison Arc-en-Ciel, een koepel van holebi-verenigingen in Brussel